

Geografia 
 Ilm – fiume della Baviera (Germania)
 Ilm – fiume della Turingia (Germania)
 Ilm – circondario rurale della Turingia (Germania)

Sigle 
 Industrial Light & Magic – azienda del campo degli effetti speciali, ora parte della LucasFilm
 Information Lifecycle Management

Codici 
 ILM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto New Hanover International di Wilmington (Stati Uniti d'America)

Mineralogia 
 Ilm – abbreviazione di ilmenite

Note